– rzeka w Niemczech
 Sule – indonezyjski komik